Мрконіч-Град () — субрегіон в рамках регіону Баня-Лука в Республіці Сербській, що входить до складу Боснії і Герцеговини.

Географія 
Субрегіон Мрконіч-Град розташований на північному заході країни, входить до складу регіону Баня-Лука. Адміністративним центром регіону є місто Мрконіч-Град.

Включає 7 громад ():
 Громада Мрконич-Град —  м. Мрконич-Град (),
 Громада Петровац —  с. Дрініч,
 Громада Рибнік —  с. Горні-Рибнік,
 Громада Істочні-Дрвар —  с. Потоці,
 Громада Купрес —  с. Ново-Село,
 Громада Шипово —  м. Шипово,
 Громада Єзеро — с. Єзеро ().

Див. також 
 Адміністративний поділ Боснії і Герцеговини

Примітки 

Регіони Республіки Сербської